Toyah (glazbeni sastav), britanski pop sastav koji je djelovao od 1977. do 1983.
 Toyah Willcox, frontmen Toyaha
Toyah, Teksas, grad u Teksasu, SAD